Issel oder IJssel ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Issel, Bach im Taunus, Zufluss des Fauerbachs  
 Issel (Fluss), ursprünglicher Oberlauf und heutiger rechter Zufluss der IJssel, in Deutschland und in den Niederlanden
 IJssel, vom Rhein nach rechts abzweigender Zufluss des Ketelmeers in den Provinzen Gelderland und Overijssel, in den Niederlanden
 Hollandse IJssel, ursprünglicher Seitenarm des Lek und heutiger Abzweig des Merwede-Kanals zur Nieuwe Maas in den Provinzen Utrecht und Südholland, in den Niederlanden
 Kleine Issel, Zufluss des Flusses Issel (s.d.)
 Oude IJssel, Name des Flusses Issel in den Niederlanden (s.d.) 

Gemeinden und Stadtteile:
 Issel (Aude), französische Gemeinde im Département Aude, Frankreich
 Issel (Schweich), Stadtteil von Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Issel ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Issel (1842–1922), italienischer Geologe, Paläontologe, Malakologe und Archäologe 
 Dan Issel (* 1948), US-amerikanischer Basketballspieler
 Georg Wilhelm Issel (1785–1870), deutscher Maler und Hofrat
 Heinrich Issel (1854–1934), deutscher Trachtenmaler
 Raffaele Issel (1878–1936), Zoologie-Professor in Genua
 Verena Issel (* 1982), deutsche Objekt- und Installationskünstlerin
 Werner Issel (1884–1974), deutscher Architekt